Lorica kan syfta på:

 Lorica (släkte) – ett släkte av blötdjur
 Lorica (kommun) – en kommun i Colombia
 Lorica (ort) – en ort i kommunen